Jméno a příjmení František Jedlička se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Jedlička (katecheta) – český římskokatolický kněz, katecheta, autor učebnic náboženství a monsignore (1865–1936)
 František Jedlička (kněz) – český římskokatolický kněz, farář v Martínkově a homeopatický léčitel (1822–1853)
 František Jedlička (politik) – český politik a poslanec za Československou stranu národně socialistickou (1892–???)
 František Jedlička (teolog) – český římskokatolický kněz, teolog a vysokoškolský pedagog (1920–1984)
 František Jedlička, používající pseudonym Petr Markov – český herec, textař, scenárista, dramatik a publicista (* 1945)